Cuba 
Cubanos — povo cubano
Cubano (hidrocarboneto) — composto químico
Charuto cubano ou Havanos
Cuba (Portugal) — vila no distrito de Beja, região do Alentejo, Portugal

Desambiguações de gentílicos